Грузско́е () — село, входит в Макаровский район Киевской области Украины. Центр сельского совета, к которому также относится село Весёлая Слободка.

Население по переписи 2001 года составляло 1092 человека. Почтовый индекс — 08052. Телефонный код — . Занимает площадь 0,483 км². Код КОАТУУ — 3222782101.

Расположено в пределах юго-западного крыла Днепровско-Донецкой впадины в 30 километрах к западу от железнодорожной станции Фастов и в 15 километрах к югу от автомагистрали «Киев — Чоп» (Е-40). Расстояние до райцентра — 20 километров. Через Грузское двумя ручьями протекает небольшая речка Сивка.

С восточной стороны от села тянется четвёртый змеевый вал, возникновение которого, как защитного сооружения на пути к княжеской столице Киеву, датируется VIII веком.

Местный совет 
08052, Київська область, Макарівський район, с. Грузьке, вул. Леніна, 2

Галерея

Ссылки 

 Грузское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Макаровского района (Киевская область)